Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1990 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1989—1990, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат во второй раз прошёл с 27 ноября по 3 декабря 1989 года в американском городе Колорадо-Спрингс.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1989 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 
 Обзор женского одиночного турнира

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
1989 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Фигурное катание
Спорт в США в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс
Чемпионаты мира в США